Melkonian ist der Familienname folgender Personen: 

 Esegel Melkonian (1918–1976), staatenloser Fußballspieler armenischer Abstammung
 Michael Melkonian (* 1948), deutscher Botaniker
 Monte Melkonian (1957–1993), einer der Anführer der Asala
 Stephan Melkonian, Abt der Mechitaristen

Siehe auch:

 Melkonian Educational Institute, eine armenische Internatsschule in Nicosia
 Melconian